Ploti Firm, amic i general d'Otó
 Nom de dos usurpadors del tron imperial romà:
Marc Firm usurpador cap als anys 272-273
 Firm, usurpador entre el 372 i el 375.